Gaïdouronísi kan syfta på:

Grekland 

 Nisí Chrysí, ö, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,44, long 27,40), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,49, long 27,29), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,